Kvalifikationen til EM i håndbold 2018 var en række kampe, der blev spillet, for at finde de femten landshold, der foruden værtsnationen , skulle deltage i EM-slutrunden i 2018.

Kvalifikationen foregik i to faser. Første fase bestod af tre kvalifikationspuljer med tre hold i hver, hvor man mødte hver modstander ude og hjemme. De tre puljevindere kvalificerede sig til playoffrunden, hvor de tre lavest rangerede firere fra kvalifikation til EM i 2016 indtrådte. Der spilledes i denne runde ude og hjemme mod samme modstander, hvorfra de tre vindere kvalificerer sig til 2. fase.

Første fase

Gruppespil 
Der blev trukket lod til første fases gruppespil 22. juli 2014 kl. 11.00 i Wien. Kampene afvikledes fra 29. oktober 2014 til 14. juni 2015.

Seedninger 
Holdene var blevet seedet i tre niveauer på baggrund af resultaterne fra første fase af kvalifikationen til VM 2015 og første fase af kvalifikationen til EM i 2016.

 1. lag: Grækenland, Estland og Rumænien
 2. lag: Italien, Belgien og Luxembourg
 3. lag: Cypern, Georgien og Kosovo

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Playoff 
Playoff-kampene blev spillet 6./7. april og 9./10. april 2016. De tre vindere kvalificerede sig til anden fase.

Anden fase 

Hold, der er markeret med fed skrift har kvalificeret sig til slutspillet.

Alle tider er lokale.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Ranking af tredjeplads hold
Det højest rangerede tredjeplads-hold fra grupperne kvalificerer sig direkte til slutspillet. I denne rangering ses der bort fra kampe mod holdene på fjerdeplads.

Referencer 

2018

Håndbold i 2014
Håndbold i 2015
Håndbold i 2016
Håndbold i 2017